Иосиф Фельдман:
 Фельдман, Иосиф Исаакович (1915—1941) — украинский советский писатель.
 Фельдман, Иосиф Моисеевич (1905—1984) — советский журналист.
 Иосиф Фельдман (Георгий Фесенко) (1900—1944) — один из организаторов и лидеров «Братского союза военнопленных».